Speedster kan syfta på

  Speedster – en variant av Porsche 356 
 Opel Speedster – en lätt sportbil från Opel